Okręty US Navy o nazwie USS "Kittery":
 Pierwszy  był niemieckim transportowcem. Przejęty przez US Navy 14 maja 1917. Złomowany w 1937.
 Drugi , został zwodowany jako PC-1201. Przemianowany w 1956.

Kittery